

Persone
 Alex Greenwald – cantante e produttore discografico statunitense
 Bruce Greenwald – economista statunitense
 Maggie Greenwald – regista cinematografica e produttrice cinematografica statunitense
 Nora Greenwald – wrestler statunitense

Altro
 Greenwald – comune del Minnesota, Stati Uniti d'America
 Teorema di Greenwald – teorema economico